На этой странице приведены все планируемые пуски ракеты-носителя (РН) «Протон-М» (серым цветом выделены коммерческие пуски, производимые по контрактам ).

Уже состоявшиеся пуски РН «Протон-М» находятся на странице Список пусков ракет-носителей «Протон-М» (8К82КМ).

См. также 
 РН «Протон»
 История пусков РН «Протон»
 Список пусков ракет-носителей Протон-К (8К82К)
 Список пусков ракет-носителей Протон-М (8К82КМ)

Примечания 

Протон
Списки космических запусков России
Будущие космические полёты
Протон (ракета-носитель)